Dřevíč bezeichnet

 Dřevíč, Plateau und Burgstall im Džbán, Tschechien
 Schloss Dřevíč, ehemaliges Jagdschloss in Tschechien
 Dřevíč (Metuje), Zufluss der Metuje in Tschechien
 Dřevíč, Zufluss des Rožanský potok in Tschechien, siehe Schebichbach

 Horní Dřevíč, Ortsteil von Stárkov, Tschechien
 Velký Dřevíč, Ortsteil von Hronov, Tschechien